Le terme Savoie peut désigner :

Toponymie

Savoie 
 Savoie ou parfois Pays de Savoie, région qui regroupe les deux départements actuels savoyards, issue de :
 Comté de Savoie (-1416)
 Duché de Savoie (1416-1860)
 États de Savoie, possessions des comtes puis ducs de Savoie
 Savoie Propre (ou Ducale), ancienne province historique de la Savoie, qui donne
 Combe de Savoie
 Haute-Savoie, ancienne province savoyarde issue de la Savoie Propre

Canada 
 Rivière Savoie, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Elzéar et de Sainte-Marie-de-Beauce, dans la MRC La Nouvelle-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 « Capitale des Savoie » : le nom de famille Savoie est particulièrement populaire à Néguac, au Canada, d'où son surnom.

France 
 Département de la Savoie, département français, nom issu de la région éponyme. 
 Département de la Haute-Savoie, département français, nom issu de la Savoie, a ne pas confondre avec la Haute-Savoie. 
 Pont de Savoie

Patronyme 

 Membres de la maison de Savoie, dont les comtes puis ducs de Savoie
 Calixte Savoie (1895-1985), homme d'affaires, enseignant et homme politique canadien;
 Claude Savoie, un policier de Laval
 Claude Savoie, un hockeyeur
 Denise Savoie (1943-), femme politique canadienne;
 Donald Savoie (1947-), économiste et analyste politique canadien;
 Eldred Savoie, journaliste canadien;
 Hidulphe Savoie (1873-????), homme politique canadien;
 Jacques Savoie (1951 -), romancier et scénariste canadien;
 Jean Savoie (1923-), homme politique français;
 Jean-Paul Savoie (1947-), homme politique canadien;
 Jolande Marguerite de Savoie , (1901-1986), est la fille aînée du roi Victor-Emmanuel III d'Italie.
 Joseph-Alcide Savoie (1872-1933), homme politique et homme d'affaires canadien;
 Joseph-Arthur Savoie, notaire canadien et  d'Hydro-Québec;
 Joseph Luc Alfred Savoie (1924-1969), homme politique canadien;
 Joseph Vincent Claude Savoie (1916-), homme politique canadien;
 Paul Savoie (1946-), professeur, poète et musicien canadien;
 Paul Savoie (1946-), acteur québécois;
 Marie Savoie (1877-1914), miraculée française (Lourdes);
 Matthew Savoie, patineur artistique américain;
 Maurice Savoie (1930-), céramiste canadien;
 Michel Savoie, homme politique canadien;
 Pierre-Paul Savoie (1955-2021), danseur, chorégraphe et directeur de compagnie de danse au Québec;
 Pierrette Froment-Savoie (1942-), pianiste, compositrice et professeure canadienne ;
 Raymond Savoie (1946-), homme politique canadien;
 Robert Savoie (1927-2007), baryton-basse québécois;
 Roméo Savoie (1928- ), architecte, peintre et écrivain canadien.

Bateaux 
 la Savoie est une frégate cuirassée française armée en 1865 ;
 La Savoie est un paquebot de 1901 ;
 Savoie II est un paquebot de 1906, acheté par la Compagnie générale transatlantique en 1940 ;
 la Savoie est un bateau à vapeur de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) ;
 La Savoie est une barque du Léman croisant sur le lac Léman ;
 le Savoie est un bateau parmi les bateaux de croisière du lac d'Annecy ;
 La Savoie, un ancien bateau à vapeur ayant navigué sur le lac du Bourget.

Sports
 Olympique Croix-de-Savoie 74, est l'ancien nom du Thonon Évian Football Club.

Publications 
 La Savoie est un hebdomadaire français.
 La Savoie du Nord est un hebdomadaire savoyard.

Autres  
Dérivés de la région historique :
 Drapeau de la Savoie ;
 Brigade de Savoie, unité militaire ;
 Académie de Savoie, société savante ;
 Université de Savoie, devenue Université Savoie Mont Blanc (en 2015) ;
 Le vin de Savoie, ou savoie, appellation d'origine contrôlée.

Dérivés d'un quartier de Londres (ou Savoy) :
 Hôtel de Savoie (1341) ;
 Déclaration de Savoie, modification de la confession de foi de Westminster (1646), signé dans l'hôtel de Savoie.

Voir aussi 

 Savoy
 Savoye